Dąbrowice (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Dąbrowice (powiat Bydgoski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Bydgoski
 Dąbrowice (powiat Nakielski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Nakielski
 Dąbrowice (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Dąbrowice (powiat Kutnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Dąbrowice (gemeente Maków), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Skierniewicki, in de gemeente Maków
 Dąbrowice (gemeente Skierniewice), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Skierniewicki, in de gemeente Skierniewice
 Dąbrowice (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żuromiński
 Dąbrowice (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Opolski